Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Portugal Open 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl švýcarský třetí hráč světa Stanislas Wawrinka, který se před začátkem turnaje odhlásil.

Turnaj vyhrál nenasazený Argentinec Carlos Berlocq, když ve finále porazil českou turnajovou jedničku Tomáše Berdycha ve třech setech 0–6, 7–5 a 6–1. Na okruhu ATP Tour si tak připsal druhý singlový titul kariéry, téměř po jednom roku od antukového triumfu na Swedish Open 2013.

Vzájemný poměr utkání obou finalistů před rozehráním zápasu vyzníval jednoznačně pro Berdycha v poměru 3:0.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Tomáš Berdych (finále)
  Milos Raonic (čtvrtfinále)
  Marcel Granollers (čtvrtfinále)
  Guillermo García-López (2. kolo)
  Dmitrij Tursunov (1. kolo)
  João Sousa (1. kolo)
  Teimuraz Gabašvili (1. kolo)
  Michail Kukuškin (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Portugal Open 2014